Чемпионат России по лыжным гонкам — спортивное соревнование по лыжным гонкам, ежегодно проводимое Федерацией лыжных гонок России.

История

Досоветский период 
Впервые проведён в 1910 году, в дальнейшем до начала Первой мировой войны проводился ежегодно. Не проводился в 1915—1919 годах в связи с Первой мировой и Гражданской войнами. С 1920 года назывался первенством РСФСР. В 1921 году в турнире впервые приняли участие женщины.

Российский период 
С 1992 года ежегодно проводится чемпионат России по лыжным гонкам.

С 2007 года все комплекты медалей, кроме 50 км у женщин и 70 км у мужчин, разыгрываются в одном городе в рамках одного соревнования, а марафонские забеги проводятся отдельно спустя две недели (с 2008 года — регулярно в Апатитах и Мончегорске). До 2006 года комплекты медалей по отдельным дисциплинам могли разыгрываться в разное время и в разных городах, например в сезоне 2004/05 часть наград была разыграна в декабре в Рыбинске, остальные — в марте-апреле в Сыктывкаре и Ухте.

В 2020 году чемпионат не был проведён из-за пандемии коронавируса.

Список чемпионатов

См. также 
 Кубок России по лыжным гонкам

Ссылки 
 История соревнований. Федерация лыжных гонок России

Появились в 1910 году в России
Россия
Чемпионаты России по лыжным гонкам
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1910 года